Socratea exorrhiza
 Iriartea ou Iriartea deltoidea

Desambiguações de vegetais